Le Musée des Ursulines de Trois-Rivières à Trois-Rivières (Québec)
 Le Musée des Ursulines de Mâcon

Voir aussi
Ursuline (homonymie)